Chartowo (Poznań) – część Poznania
 Chartowo (województwo pomorskie) – osada w województwie pomorskim